Ахабо (; )— деревня в Ирландии, находится в графстве Лиишь (провинция Ленстер). К монахам располагавшегося здесь монастыря относился Святой Виргилий.

Примечания 

Населённые пункты графства Лиишь